

Patronyme 

 Alain Saint-Ogan (1895-1974), auteur de bande dessinée français ;
 İsmail Ogan (1933-2022), lutteur turc, spécialiste de la lutte libre.

Toponyme 

 Ogan, rivière d'Indonésie, dans la province du Sumatra du Sud.

Œuvre 

 Hazel et Ogan, série de bande-dessinée d'heroic fantasy scénarisée par Bosse et dessinée par Norma, publiée entre 1989 et 1994.

Voir aussi 
 Orden Ogan, groupe de power metal allemand